Creado por Ley No 5241/2014, "Que crea el Sistema Nacional de Inteligencia (SINAI)", El Sistema Nacional de Inteligencia está compuesto por un conjunto de organismos de inteligencia, independientes entre sí, funcionalmente coordinados y articulados para crear conocimiento útil, sistemáticamente organizados en materia de inteligencia y contrainteligencia, para presentarlos a disposición del Presidente de la República y a los diversos niveles superiores de conducción del Estado, con el objetivo de garantizar la paz y seguridad del Estado, proteger la soberanía nacional, preservar el orden constitucional y el régimen democrático vigente.

Los organismos que integran el Sistema Nacional de Inteligencia (SINAI), sin perjuicio de sus funciones específicas y deberes con sus respectivos mandos superiores; deberán relacionarse entre sí, mediante el intercambio de información y de cooperación mutua, de manera oportuna y transparente, conforme lo establece la Ley.

Composición 

El Sistema Nacional de Inteligencia (SINAI) estará compuesto por:

a) El Consejo Nacional de Inteligencia (CNI).

b) El Ministerio del Interior.

e) El Ministerio de Defensa Nacional, y las Fuerzas Armadas de la Nación.

d) La Secretaría Permanente del Consejo de Defensa Nacional.

e) La Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD).

j) La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD).

g) La Secretaría Nacional de Inteligencia (SNI).

Los organismos de inteligencia que componen el Sistema Nacional de Inteligencia (SINAI), son los siguientes:

a) Dirección de Inteligencia Estratégica del Ministerio de Defensa Nacional.

b) Dirección General de Inteligencia de las Fuerzas Militares.

e) Dirección de Inteligencia del Ministerio del Interior.

d) Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional.

e) Dirección de Inteligencia de la  Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD).

f) Dirección General de Análisis Financiero de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD); y

g) Otros organismos del Estado conforme lo determine la Secretaría Nacional de Inteligencia (SNI), con aprobación del Consejo Nacional de Inteligencia.

Servicios de Inteligencia de Paraguay